Microiulus är ett släkte av mångfotingar. Microiulus ingår i familjen kejsardubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kejsardubbelfotingar
Microiulus